Родинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Родинское — село в Еланском районе Волгоградской области.

Украина 
 Родинское — город в составе города Покровск Донецкой области.
 Родинское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

См. также 
 Родинское сельское поселение